Blanche van Frankrijk (Parijs, 1278 à 1282 - Wenen, 1 maart 1305) was prinses van Frankrijk en was, als eerste echtgenote van Rudolf I van Bohemen, hertogin-gemalin van Oostenrijk en van Stiermarken.

Levensloop
Blanche was een dochter van koning Filips III van Frankrijk met zijn tweede echtgenote Maria van Brabant. Haar vader arrangeerde voor haar 4 verlovingen:
 Jan I van Namen (1290)
 Eduard II van Carnarvon (1291)
 Eduards vader, weduwnaar Eduard I (1293)
 Jan zonder Genade, zoon van Jan II van Avesnes (1296)
Zij huwde op 25 mei 1300 met Rudolf van het Huis Habsburg, hertog van Oostenrijk en van Stiermarken, die na haar dood nog kort koning van Bohemen zou worden. Haar schoonvader Albrecht regeerde in deze periode over het Rooms-Duitse Rijk.

Blanche stierf (waarschijnlijk) in het kraambed in 1305. Het koppel had geen nakomelingen. Ze werd begraven in de Minoritenkerk van Wenen. Het praalgraf als zodanig bestaat niet meer.

Huis Capet
Habsburg
Partner van de heerser van Oostenrijk
Persoon in de 13e eeuw
Persoon in de 14e eeuw